Кубок чемпионов 1984 — двадцать седьмой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Финал третий раз прошел в Женеве 29 марта, титул сильнейшего впервые завоевал итальянский  Виртус , в финале обыграв испанскую  Барселону.

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Третий этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1983 год в баскетболе
1984 год в баскетболе